Gimes ist der Familienname folgender Personen:

 Miklós Gimes (1917–1958), ungarischer Journalist und kommunistischer Politiker
 Miklós Gimes (Journalist) (* 1950), Schweizer Zeitungsjournalist und Dokumentarfilmer